The Signal (2007), low-budget horrorfilm
 The Signal (2014), sci-fi trhiller